Берриман, Майкл — американский актёр
 Берриман, Гай — британский музыкант